Klačanský ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Klačanský (1923–2008), slowakischer Arzt
 Jakub Klačanský (* 1988), slowakischer Badmintonspieler
 Lukáš Klačanský (* 1981), slowakischer Badmintonspieler